Round Rock, ville du Texas située dans le comté de Williamson, aux États-Unis ;
 Round Rock, census-designated place de l'Arizona située dans le comté d'Apache, aux États-Unis ;
 Round Rock, îlot des îles Vierges britanniques, dans les Caraïbes.